

Patronyme 

 Renaud Yves, homme politique français.

Prénom 

Notamment :
  ;
 Yves, cardinal français du  ;
 Yves, évêque de Rennes au  ;
Pour l'étymologie et les variantes du prénom, voir Yves (prénom).

Culture 

 Yves, film réalisé par Benoît Forgeard ;
 Yves, single du girl group sud-coréen Loona.

Toponyme et hydronyme 

 Yves, commune française de la Charente-Maritime ;
 le Bosc-Yves, hameau de Saint-Éloi-de-Fourques dans le département de l'Eure et la région Normandie.

 l'Yves, rivière située en province de Namur (Wallonie, Belgique).

Yve- est un élément de toponyme notamment porté par :
Yvecrique, commune du département de la Seine-Maritime et la région Normandie ;
Yvetot, commune du département de la Seine-Maritime et la région Normandie ;
Yvetot-Bocage, commune du département de la Manche et la région Normandie.

Voir aussi 
 Erwan
 
 
 

Prénom germanique
Prénom français